Izvorani se poate referi la:
Izvorani, Argeș
Izvorani, Ilfov